French Championships 1926 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1926 roku w dniach 2–14 czerwca, na kortach Racing Club de France w Paryżu.

Była to trzydziesta pierwsza edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1926 w tenisie ziemnym
1926 we Francji
French Open według lat